Harold Hyman (prononcé ) est un journaliste franco-américain spécialiste des affaires internationales et de géopolitique né à New York (États-Unis), qui vit et travaille à Paris (France).

Il présente sur CNews, L'Actu à la carte, les dimanches de 21 h à 22 h.

Biographie

Enfance et études 
Né à New York, ancien élève du lycée français de New York, Harold Hyman étudie à l'université Columbia avant de poursuivre ses études  et à l'université de Montréal. Il travaille aujourd'hui à Opinion internationale (site web fondé par Michel Taube).

Carrière professionnelle 
Installé à Paris depuis 1983, il commence sa carrière de journaliste professionnel en 1988 en collaborant avec divers journaux dont  le Reader's Digest. Il travaille ensuite  à Courrier international, Radio France internationale et Radio Classique. De 2008 à 2016, il couvre l'actualité internationale sur la chaîne d'information en continu BFM TV. Il rejoint I-Télé en 2016 puis la chaîne CNews en 2017 où il couvre l'actualité internationale et commente la politique américaine. 

Il enseigne la géopolitique à l'université Sorbonne-Paris-Nord.

En tant qu'expert en affaires internationales et géopolitique, Harold Hyman intervient aussi dans des émissions télévisées sur des sujets d'actualité internationale ou de politique américaine des chaînes comme  (anglais) et Canal+.

En  à Paris, il reçoit le Grand prix de la presse internationale attribué par l'Association de la presse étrangère (APE).

À partir de 2020, il est régulièrement chroniqueur dans l'émission Face à l'info sur CNews où il intervient surtout pour les questions de géopolitique.

Autres activités 
Outre la diplomatie, l'histoire et la géopolitique Harold Hyman s'intéresse à l'architecture et l'urbanisme et est actif dans la protection du patrimoine architectural parisien. Il est membre du conseil d'administration de l'association SOS Paris.

En , il co-anime une conférence organisée par l'UPJF Paris, où il donne la réplique à Guy Millière, libéral et néo-conservateur, expatrié aux États-Unis.

Publications 
 Géopolitiquement correct et incorrect, Harold Hyman avec Alain Wang, éd. Tallandier, Paris, 2014 
 États-Unis : tribus américaines, éditions Nevicata, Bruxelles, 2016 et 2021

Notes et références

Liens externes 

Journaliste français du XXe siècle 
Journaliste français du XXIe siècle
Journaliste américain du XXe siècle 
Journaliste américain du XXIe siècle
Collaborateur de Face à l'info
Élève du lycée français de New York
Étudiant de l'université Columbia
Étudiant de l'Université de Montréal
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Naissance à New York